Battle Butte bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Battle Butte (Rosebud County, Montana)
 Battle Butte (Stillwater County, Montana)
 Battle Butte (Washington)